Osoby
 Carl Amand Mangold (1813-1889) – niemiecki kompozytor i dyrygent
 Hans von Mangoldt – profesor zwyczajny matematyki
 Hilde Mangold – biolog
 Holley Mangold – zawodniczka (podnoszenie ciężarów), olimpijka
 James Mangold – amerykański reżyser i scenarzysta
 Mike Mangold – amerykański pilot linii American Airlines i pilot sportowy 
 Nicholas Allan Mangold – amerykański sportowiec, futbolista
 Robert Mangold – amerykański malarz
 Sylvia Plimack Mangold – amerykańska malarz, grafik
 Tom Mangold – brytyjski dziennikarz śledczy
 Mangold von Sternberg – komtur królewiecki w latach 1274 -1280, mistrz krajowy Prus

patrz też 
 mangold – grupa kultywarów buraka zwyczajnego